Rebekka er et pigenavn, der stammer fra hebraisk רִבְקָה eller Rivkah og betyder "snare" eller "fængslende". Navnet forekommer også i varianterne Rebecca samt i betydeligt mindre omfang Rebecka og Rebeca. Næsten 4.400 danskere bærer et af disse navne ifølge Danmarks Statistik.

Kendte personer med navnet 
 Rebekka, person fra Gamle Testamente i Bibelen, gift med Isak.
 Rebekka Guðleifsdóttir, islandsk fotograf og multikunstner.
 Rebecka Liljeberg, svensk skuespiller.
 Rebekka Owe, dansk skuespiller.
 Dolly Rebecca Parton, amerikansk musiker og sangskriver.
 Rebecca Romijn, amerikansk skuespiller.
 Rebekah Brooks, tidligere redaktør på News of the World.

Navnet anvendt i fiktion 
 Rebecca – film fra 1940 af Alfred Hitchcock baseret på en roman af samme navn fra 1938 af Daphne du Maurier.
 Rebekka (film) – amerikansk stumfilm fra 1917 af Marshall Neilan
 Rebekka Clausen er en figur fra tv-tegnefilmsserien Luftens Helte.
 Rebekka er en figur i romanen Ivanhoe af Walter Scott.

Noter 

Pigenavne